Рудольф III может относиться к следующим монархам:

 Рудольф III — король Бургундии (993—1032).
 Рудольф III Молчаливый — граф Габсбург, основатель Лауфенбургской линии дома Габсбургов (1195—1249).
 Рудольф III — маркграф Бадена (1288—1332).
 Рудольф III — герцог Австрии (1298—1307) и король Чехии (1306—1307).
 Рудольф III — граф Монфорт, епископ Кура (1322—1325) и Констанца (1322—1334).
 Рудольф III — маркграф Хахберг-Заузенберга (1352—1428).